La coupe anglo-galloise, qui porte le nom  de son sponsor du moment, oppose pour la saison 2005-2006 les douze équipes anglaises de la  et les quatre provinces galloises de la Celtic League. C'est la première édition de la coupe à laquelle participent les provinces galloises puisque la coupe est jusqu'à présent disputée uniquement par les clubs anglais depuis sa création en 1972.

La compétition débute le  par une phase de poules pour s'achever par une finale le  au stade de Twickenham. La première phase de poules voit s'affronter une fois les équipes au sein de chaque poule. Les équipes arrivées premières de chaque poule sont qualifiées pour la phase de  avec des demi-finales et une finale au stade de Twickenham pour l'attribution du titre.

Les London Wasps et les  Llanelli Scarlets s'affrontent lors de la finale à Twickenham après avoir respectivement battu les Leicester Tigers 22-17 et le club de Bath Rugby 27-26 en demi-finale. Les Londoniens remportent la compétition en battant Llanelli 26-10 lors de la finale à Twickenham.

Liste des équipes en compétition 
La compétition oppose pour la saison 2005-2006 les douze équipes anglaises de la  et les quatre provinces galloise de la Celtic League :

Phase de poule

Notations 
Dans les tableaux de classement suivants, les différentes abréviations signifient:

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Demi-finales 

Points marqués
 London Wasps : 1 essai d'Ayoola Erinle; 1 transformation de Jeremy Staunton; 5 pénalités de Jeremy Staunton
 Leicester Tigers : 3 essais de Tom Varndell, Leon Lloyd et Dan Hipkiss; 1 transformation d'Andy Goode

Points marqués
 Llanelli Scarlets : 3 essais de Craig Dunlea, Regan King et Mark Jones; 3 transformations de Mike Hercus; 2 pénalités de Mike Hercus
 Bath Rugby : 2 essais d'Alex Crockett et Joe Maddock; 2 transformations de Chris Malone; 4 pénalités de Chris Malone

Finale

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 
 Celtic League 2005-2006

Liens externes 
  La coupe d'Angleterre sur le site la fédération anglaise de rugby
  Anglo-Welsh Powergen Cup 2005-2006 sur BBC sport

Navigation 

2005-2006
Saison 2005-2006 de rugby à XV
Sport au pays de Galles en 2005
Sport au pays de Galles en 2006
Sport en Angleterre en 2005
Sport en Angleterre en 2006